St. Paul Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Paul Baptist Church (Tarboro, North Carolina), NRHP-ID 80002831
 St. Paul Baptist Church (St. Albans, West Virginia), NRHP-ID 98000285